Conti puede referirse a:

Geografía 
La localidad italiana Motta de' Conti.
La localidad italiana Serra de' Conti.

Apellido 
Al Conti, compositor y actor argentino.
Anita Conti, oceanógrafa francesa.
Bill Conti, compositor estadounidense.
Bruno Conti, futbolista italiano.
Carlo Conti, conductor de televisión italiano. 
Carlos Conti, historietista español.
Cristiana Conti, jugadora italiana de waterpolo.
Daniele Conti, futbolista italiano, hijo de Bruno Conti.
Diana Conti, política argentina.
Germán Conti, futbolista argentino.
Gioacchino Conti, llamado Gizziello, castrato italiano.
Lea Conti, actriz de cine y teatro argentina.
Luisa Enriqueta de Borbón-Conti, princesa de Conti, duquesa de Chartres y duquesa de Orleans.
Haroldo Conti, escritor argentino.
Leonardo Conti, médico suizo.
Niccolò Da Conti, explorador veneciano.
Oscar Conti, más conocido por su seudónimo Oski, historietista argentino.
Pamela Conti, futbolista italiana.
Paolo Conti, futbolista italiano. 
Roberto Conti, ciclista italiano.
Tino Conti, ciclista italiano.
Valerio Conti, ciclista profesional italiano.

Otros 
 Estadio Raúl Conti, estadio de fútbol y rugby de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Argentina. 
 Príncipe de Conti, título nobiliario ostentado por primera vez por Armando de Borbón-Conti.